Andy Devine (1905–1977) amerikai színész
 Andy Devine (1942–2022) angol színész